Медвеђа је насеље у Србији у општини Трстеник у Расинском округу на Западној Морави. Према попису из 2002. било је 2694 становника (према попису из 1991. било је 3021 становника). Председник месне заједнице Медвеђа је Ненад Здравић.

Медвеђа је родно место познатог глумца, сценаристе и продуцента Радоша Бајића.

Историја 
До Другог српског устанка Медвеђа се налазила у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Медвеђа улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадала Јагодинској нахији и Левачкој кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.

У насељу се 9. новембра 2011. срушио спортски авион „пајпер“.

Демографија 
У насељу Медвеђа живи 2273 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 45,6 година (44,1 код мушкараца и 47,0 код жена). У насељу има 840 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,21.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Познате личности 

 Арнаут Павле, српски војник који се у аустријским изворима 18. века помиње као вампир.
 Мирољуб Трошић (1948-2020), српски телевизијски и филмски аматерски глумац.
Радош Бајић (1953-), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац, сценариста и редитељ.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 „Политика”, 10. јун 1936 (Ђукићи)

Насељена места у Трстенику
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији